Террористические акты в Могадишо — серия терактов в сомалийском городе Могадишо:
 Теракт в Могадишо (2009) — произошёл 3 декабря 2009 года в гостинице «Шамо», более 22 погибших.
 Теракт в Могадишо (2010) — произошёл 1 мая 2010 года, целью атаки стала мечеть около рынка Бакаара, более 45 погибших.
 Теракт в Могадишо (2011) — произошёл 4 октября 2011 года, целью атаки стали правительственные здания, более 100 погибших.
 Теракты в Могадишо (октябрь 2017) — произошли в октябре 2017 года, целью атаки стал отель «Safari», 587 погибших.
 Теракт в Могадишо (2019) — произошёл 28 декабря 2019 года, целью атаки стал контрольно-пропускной пункт полиции, более 90 погибших.
 Теракт в Могадишо (2022) — произошёл 29 октября 2022 года, целью атаки стало здание Министерства образования Сомали, более 100 погибших.